Лепешев — фамилия; имеет женскую форму Лепешева.
 Лепешев, Анатолий Александрович (1947—2020) — российский физик-материаловед, специалист в области физики твердого тела и космического материаловедения. 
 Лепешев, Иван Яковлевич (1924—2014) — советский и белорусский филолог, доктор филологических наук, профессор Гродненского университета, автор «Этимологического словаря фразеологизмов».